Білокі́нь — українське прізвище.

Відомі носії 
 Білокінь Віктор Степанович ([1936) — доктор ветеринарних наук (1997).
 Білокінь Іван Андрійович (1912-2002) — журналіст.
 Білокінь Іван Петрович (1914-1975) —  український радянський фізіолог рослин, історик ботаніки, доктор біологічних наук, професор.
 Білокінь Кузьма Филимонович (1915) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Білокінь Надія Аврамівна (1893-1981) — українська майстриня народно-декоративного розпису, майстер народного мистецтва УРСР (1936).
 Білокінь Ренард Никифорович (1937) — український історик, джерелознавець, кандидат філологічних наук, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
 Білокінь Сергій Вікторович (1977) — український футболіст, бронзовий призер юнацького чемпіонату Європи з футболу 1994 року.
 Білокінь Сергій Іванович (1948) — історик, джерелознавець, бібліофіл.
 Білокінь Юрій Миколайович (1950) — український архітектор, лауреат Державної премії України в галузі архітектури.
 Білокінь Юхим Леонтійович (1910-1986) — повний кавалер ордена Слави (двічі 1944, 1948).

Див. також 
 Білоконь

Українські прізвища